Глинский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Глинная.

История 
 1502 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Глинная 
 с. Золочевка

Примечания